Jméno či příjmení Lamont, případně LaMont, nosí více různých osob:

 jméno
 Big L, vlastním jménem Lamont Coleman, (1974–1999) – americký rapper
 Lamont Dozier (* 1941) – americký hudební skladatel a producent
 U-God, vlastním jménem Lamont Hawkins, (* 1970) – americký rapper
 Lamont Lee Roland (* 1978) – americký basketbalista
 Johann Lamont (* 1957) – skotská politička
 Lamont Young (1851–1880) – australský topograf
 Lamont Young (architekt) (1851–1929) – italský architekt

 příjmení
 Bishop Lamont, vlastním jménem Philip Martin, (* 1978) – americký rapper
 Corliss Lamont (1902–1995) – skotský filozof
 Charles Lamont (1895–1993) – americký filmař
 Johann von Lamont (1805–1879) – skotský astronom